Roquebrune (Żyronda) – francuskie miasto w regionie Akwitania
 Roquebrune (Gers) – francuskie miasto w regionie Midi-Pireneje
 Roquebrune-Cap-Martin – francuskie miasto w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże